Ekaterina est un prénom féminin pouvant désigner :

Prénom
Ekaterina Alexandrova (née en 1994), joueuse russe de tennis
Ekaterina Alexandrovskaïa (2000-2020), patineuse artistique russo-australienne
Ekaterina Andreïeva (née en 1961), journaliste russe
Ekaterina Mikhailovna Andreïeva (1941-2008), arachnologue russe
Ekaterina Andriouchina (née en 1985), joueuse russe de handball
Ekaterina Anikeeva (née en 1969), joueuse russe de water-polo
Ekaterina Atalik (née en 1982), joueuse d'échecs russe

Ekaterina Avvakumova (née en 1990), biathlète russo-sud-coréenne
Ekaterina Barashchuk (née en 1999), grimpeuse russe
Ekaterina Beketova (1855-1892), poétesse et traductrice russe
Ekaterina Bikert (née en 1980), athlète russe en  haies
Ekaterina Bolshova (née en 1988), athlète russe en épreuves combinées
Ekaterina Bobrova (née en 1990), patineuse artistique russe
Ekaterina Bukina (née en 1987), lutteuse olympique russe
Ekaterina Chipoulina (née en 1979), danseuse russe
Ekaterina Chuster (née en 1986), gymnaste artistique russe
Ekaterina Curculosse (née en 1987), joueuse bulgare de basket-ball
Ekaterina Dachkov (1743-1810), aristocrate russe de l'académie impériale
Ekaterina Dafovska (née en 1975), biathlète bulgare
Ekaterina Davidenko (née en 1989), joueuse russe de handball
Ekaterina Demagina (née en 1982), joueuse russe de basket-ball
Ekaterina Derjavina (née en 1967), pianiste classique russe

Ekaterina Dourova (1959-2019), actrice soviéto-russe
Ekaterina Dyachenko (née en 1987), escrimeuse russe
Ekaterina Dzehalevich (née en 1986), joueuse biélorusse de tennis
Ekaterina Efremenkova (née en 1997), patineuse de vitesse russe
Ekaterina Fedorkina (née en 1983), escrimeuse russe
Ekaterina Fourtseva (1910-1974), femme politique soviétique
Ekaterina Nikolaïevna Gontcharova (1809-1843), demoiselle d'honneur russe
Ékateriné Geladzé (1858-1937), mère de Joseph Staline
Ekaterina Glazyrina (née en 1987), biathlète russe
Ekaterina Gnidenko (née en 1992), coureuse cycliste russe
Ekaterina Goloubeva (1966-2011), actrice russe
Ekaterina Gordeeva (née en 1971), patineuse artistique russe
Ekaterina Grigorieva (née en 1974), athlète sprinteuse russe
Ekaterina Gueltzer (1876-1962), danseuse étoile russo-soviétique
Ekaterina Ilina (née en 1991), joueuse russe de handball
Ekaterina Iourieva (née en 1983), biathlète russe
Ekaterina Karsten (née en 1972), athlète biélorusse d'aviron
Ekaterina Katnikova (née en 1994), lugeuse russe
Ekaterina Khilko (née en 1982), trampoliniste ouzbèke
Ekaterina Klimova (née en 1978), actrice russe
Ekaterina Konstantinova (née en 1995), patineuse de vitesse russe
Ekaterina Korbout (née en 1985), joueuse d'échecs russe
Ekaterina Koroleva (née en 1987), arbitre américaine de soccer
Ekaterina Kovalevskaïa (née en 1974), joueuse d'échecs russe
Ekaterina Kuryshko (née en 1949), kayakiste soviétique en course de ligne
Ekaterina Krysanova (née en 1985), danseuse russe du Ballet du Bolchoï
Ekaterina Leonova (née en 1987), danseuse et chorégraphe russe
Ekaterina Levsha (née en 1993), joueuse russe de handball
Ekaterina Lisina (née en 1987), joueuse russe de basket-ball
Ekaterina Lisunova (née en 1989), joueuse russe de water-polo
Ekaterina Lobaznyuk (née en 1983), gymnaste russe
Ekaterina Lobycheva (née en 1985), patineuse de vitesse russe
Ekaterina Makarova (1988-2004), joueuse russe de tennis
Ekaterina Marennikova (née en 1982), joueuse russe de handball
Ekaterina Maximova (1939-2009), danseuse et chorégraphe russe
Ekaterina Nikolaïevna Maximova (1891-1932), architecte russo-soviétique
Ekaterina Mikhailova-Demina (1925-2019), médecin de guerre soviétique
Ekaterina Mulyuk-Timofeyeva (née en 1976), archère biélorusse
Ekaterina Petrovna Chouvalova (1743-1817), dame d'honneur russe
Ekaterina Ratchkovskaïa (1850-1921), muse russe du peintre Vassili Sourikov
Ekaterina Rednikova (née en 1973), actrice russe
Ekaterina Renzhina (née en 1994), athlète sprinteuse russe
Ekaterina Rostoptchina (1776-1859), aristocrate russe
Ekaterina Roumiantseva (née en 1991), fondeuse et biathlète russe
Ekaterina Ryabova (née en 1997), chanteuse russe
Ekaterina Rybolovleva (née en 1989), coureuse équestre russe
Ekaterina Samoutsevitch (née en 1982), artiste et militante politique russe
Ekaterina Sankovskaïa (1816-1878), danseuse russe
Ekaterina Savinova (1929-1970), actrice soviétique
Ekaterina Schulmann (née en 1978), politologue russe
Ekaterina Sharmina (née en 1986), athlète russe en 800 et  mètres
Ekaterina Selezneva (née en 1995), gymnaste rythmique russe
Ekaterina Semionova (1786-1849), actrice de théâtre russe
Ekaterina Serebrianskaya (née en 1977), gymnaste ukrainienne
Ekaterina Starchova (née en 2001), actrice russe
Ekaterina Starygina (née en 1995), athlète russe en lancer du javelot
Ekaterina Stolyarova (née en 1988), skieuse acrobatique russe
Ekaterina Stratieva (née en 1982), pilote de rallye bulgare
Ekaterina Strokova (née en 1989), athlète russe en lancer du disque
Ekaterina Svanidzé (1885-1907), première femme de Staline
Ekaterina Sysoeva (née en 1981), joueuse russe de tennis
Ekaterina Szabo (née en 1968), gymnaste roumaine
Ekaterina Tchernova (née en 1994), joueuse russe de handball
Ekaterina Tkachenko (née en 1995), skieuse alpine russe
Ekaterina Tyryshkina (née en 1996), joueuse russe de football
Ekaterina Vaganova (née en 1988), danseuse russe
Ekaterina Valiulina (née en 1989), violoniste classique russe

Ekaterina Vassilieva (née en 1975), actrice de théâtre et cinéma russe
Ekaterina Vazem (1848-1937), ballerine et pédagogue russe
Ekaterina Vilkova (née en 1984), actrice de théâtre et de cinéma russe
Ekaterina Vinogradova (née en 1977), biathlète biélorusse
Ekaterina Voronina (née en 1992), athlète ouzbèke en épreuves combinées
Ekaterina Alexandrovna Yurevskaya (1878-1959), princesse russe
Ekaterina Yurlova-Percht (née en 1985), biathlète russe
Ekaterina Zavyalova (née en 1991), athlète russe en 
Ekaterina Zelenko (1916-1941), pilote de guerre ukrainienne

Voir aussi
(6955) Ekaterina, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de prénom
Prénom bulgare
Prénom slave
Prénom russe
Prénom ukrainien